Kreuzbrakteat bezeichnet

 Hildesheimer Kreuzbrakteat, Auszeichnung in Form eines Ansteckers für Verdienste um die Stadt Hildesheim
 eine mit einem christlichen Kreuz versehenene Münze des Mittelalters, siehe Brakteat